Гало — лісова галявина круглої форми.
 Гало — лісове озеро.
 Гало — оптичне явище.
 Гало — система захисту голови пілота на спортивних автомобілях з відкритим кокпітом.
 Галактичне гало — невидимий компонент галактики сферичної форми, який простягається за видиму частину галактики.
 Гало-Матезе Галло-Матезе, Ґалло-Матезе (італ. Gallo Matese) — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Казерта.
 Гало Пласа Гало Лінкольн Пласа Лассо де ла Вега (17 лютого 1906 — 28 січня 1987) — еквадорський політичний і державний діяч, президент країни з 1948 до 1952 року.
 Halo — серія відеоігор.

Природоохоронні об'єкти 
 Гало — гідрологічний заказник, Чернігівський район.
 Гало — гідрологічний заказник, Семенівський район.
 Гало — гідрологічний заказник, Ріпкинський район.
 Гало — гідрологічний заказник, Новгород-Сіверський район.